Stephanolepis är ett släkte av fiskar. Stephanolepis ingår i familjen filfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Filfiskar
Stephanolepis